Женская национальная сборная Австрии по софтболу — представляет Австрию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация бейсбола и софтбола Австрии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
  (Федерация бейсбола и софтбола Австрии)
  (страница женской сборной Австрии по софтболу на сайте Федерации бейсбола и софтбола Австрии)
 
 
 

Австрия
Софтбол в Австрии
Софтбол женская